W Drodze (dwutygodnik)
 W Drodze (miesięcznik)

Zobacz też